LIN steht für:
 Local Interconnect Network, LIN-Bus
 Lincolnshire, englische Grafschaft, Chapman-Code
 lineare Sprache, Klasse der Formalen Sprachen
 liquid nitrogen (dt. „Flüssigstickstoff“)
 in der linearen Algebra die Lineare Hülle
 das Leibniz-Institut für Neurobiologie
 Lobuläre intraepitheliale Neoplasie, auch Lobuläres Karzinom in situ
 Flughafen Mailand-Linate (IATA-Code), italienischer Flughafen

LIN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Lingen (auslaufend)

Lin ist ein Vor- und Familienname, siehe Lin für Herkunft und Namensträger

Lin steht für:
 Lin (Lüliang), Kreis Lin (临县) der Stadt Lüliang in der chinesischen Provinz Shanxi
 Lin (Albanien), Dorf in Ostalbanien
 Saint-Lin, Gemeinde im französischen Département Deux-Sèvres

lin steht für:
 Lingala (ISO-639-3-Code), afrikanische Verkehrs- und Handelssprache in den beiden Kongo-Staaten und Angola

Siehe auch:
 Linn
 Lien
 Lean
 Linh
 Lyn

Abkürzung